A Million Miles Away – brano musicale di Rory Gallagher del 1974
 Million Miles Away – singolo degli Hanoi Rocks del 1984
 Million Miles Away – singolo di Kim Wilde del 1992
 A Million Miles Away – album della Deep Elm Records del 1998
 Million Miles Away – singolo degli Offspring del 2001

Pagine correlate 
Million Miles